Technicolour — песня австралийской певицы Монтень для конкурса песни «Евровидение-2021» в Роттердаме, Нидерланды, после того, как она была отобрана внутренним образом Национальной вещательной службой вещания (SBS).

Евровидение 
После того, как конкурс песни «Евровидение-2020» был отменён из-за пандемии COVID-19, австралийская вещательная компания Special Broadcasting Service объявила, что Монтень будет представлять Австралию в следующем году. Название Technicolour певица сочинила и написала вместе с Дэвидом Хаммером. Последний произвел его и продолжал отвечать за микширование. Мастеринг выполнил Леоном Зервосом.

По собственным словам, певица начала сочинять песню после эмоционального телефонного разговора с матерью:
Сначала я начала писать эту песню после разговора с мамой, который был очень эмоциональным и заставил меня плакать на полу, думая о первой строчке: "I want to be close to my mother". Я взяла гитару и начала импровизировать, пытаясь избавиться от этих чувств."

После этого певица связалась с Дэвидом Хаммером, и было решено завершить название для Евровидения. Название говорило о стойкости и мужестве просить о помощи, возникающей в уязвимых ситуациях. Надо знать, что ты сильнее в солидарности с другими людьми.

Европейский вещательный союз объявил 17 ноября 2020 года, что порядок запуска, запланированный на 2020 год, будет сохранен. Таким образом, Австралия выходит в первый полуфинал в первой половине 18 мая 2021 года. 30 марта было объявлено, что Австралия получила место 5.

20 апреля австралийское радио объявило, что выступить в Роттердаме не удастся. Это было обосновано продолжающейся пандемией COVID-19, а также осложненными условиями для путешествий. Вместо этого будет использовано предварительно записанное выступление. Страна не смогла пройти в финал. Таким образом, Австралия впервые не прошла в финал.

Чарты

Источники 

Песни Австралии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2021»
Песни на английском языке